Втора македонска футболна лига 2009/10 е осемнадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 15 август 2009 г. до 19 май 2010 г. Групата е съставена от 14 отбора. Шампион е тимът на Шкендия Тетово.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
На Шкендия Тетово са отнети 6 точки за неплатени обезщетения към трима сенегалски футболисти.
На Охрид са отнети 3 точки.

Бараж за промоция

Бележки 
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони